Het seizoen 2021/22 van de Segunda División A (ook wel bekend onder de naam La Liga 2 voor de commercie en/of La Liga SmartBank vanwege sponsorcontracten) was het eenennegentigste seizoen van de Segunda División A. Het seizoen in deze op een na hoogste divisie in Spanje begon op vrijdag 13 augustus 2021. De 42ste en laatste speelronde is gespeeld geworden op zondag 29 mei 2022.

Op 24 juni 2021 werd het beleid rond corona aangepast.  Het werd weer mogelijk om voor volle stadia te spelen .

De degradatiestrijd was vrij snel gestreden met vier ploegen die bijna heel het seizoen vanonder bengelden.  Na het 3-1 verlies tijdens de zesendertigste speeldag bij FC Cartagena, was AD Alcorcón al veroordeeld voor degratie. Drie wedstrijden later werd CF Fuenlabrada door Real Sociedad B na een 1-2 thuisverlies naar een lagere afdeling veroordeeld.  Op het einde van de voorlaatste competitiewedstrijd was het doek over de degradatie helemaal gevallen.  Weer Cartagena veroordeelde met een 5-0 pandoering SD Amorebieta tot degradatie en Real Sociedad B was hetzelfde lot beschoren na een 3-2 verlies tegen SD Huesca.

De strijd om de titel bleef daarentegen spannend tot de laatste speeldag.  Voor de start hadden SD Eibar en UD Almería beiden tachtig punten en op de derde plaats volgde Real Valladolid met achtenzeventig punten.  Valladolid won heel gemakkelijk thuis met 3-0 van SD Huesca. Almería keek al snel tegen een 1-0 en 2-1 achterstand aan, maar dankzij hun topscorer Umar Sadiq konden ze in de 53ste minuut 2-2 gelijk maken tegen CD Leganés, wat ook de eindstand werd. Op papier had Eibar tegen het laatst geklasseerde AD Alcorcón de gemakkelijkste opdracht, maar na negentig minuten was het nog steeds 0-0.  Deze uitslag zou inhouden dat de drie ploegen met eenentachtig punten zouden eindigen met Valladolid als kampioen en Eibar als vice-kampioen.  Maar toen gebeurde het onverwachte.  In de eenennegentigste minuut scoorde Giovanni Zarfino het enige doelpunt voor de Madrileense ploeg en zo werd Almería kampioen met eenentachtig punten en als vice-kampioen Valladolid met dezelfde aantal punten.  Eibar, met een puntje minder, werd naar de eindronde verwezen.

Teams
Er doen 22 teams mee aan de Segunda División A, daarin 15 teams van het seizoen 2020-21, drie degradeerden uit de Primera División 2020/21 en 4 promoveerden uit de Segunda División B.

Dit seizoen was met Real Sociedad B er voor de eerste keer sinds seizoen 2017-18 weer een reserve elftal van een club uit de Primera División aanwezig op het tweede niveau van het Spaanse voetbal.

Teamveranderingen
De volgende clubs zijn veranderd van divisie na het seizoen 2020-21.

Naar Segunda División A
Promotie uit Segunda División B
 Real Sociedad B
 SD Amorebieta
 UD Ibiza
 Burgos CF
Degradatie uit Primera División
 SD Huesca
 Real Valladolid
 SD Eibar

Uit Segunda División A
Degradatie naar Primera División RFEF
 CE Sabadell
 UD Logroñés
 CD Castellón
 Albacete Balompié
Promotie naar Primera División
 RCD Espanyol
 RCD Mallorca
 Rayo Vallecano

Stadions en locaties
De Liga aanvaardde alle stadia van de ploegen, mits één uitzondering.  Het stadion van nieuwkomer Amorebieta, Urritxe, voldeed niet aan de minimale voorwaarden, gesteld door de Liga.  Op 17 juni 2021 sloot de ploeg een overeenkomst met Athletic Bilbao om gebruik te kunnen maken van hun Lezema sportinfrastructuur.

Uitslagen

Wedstrijden

Laatste wedstrijddag verwerkt : 29 mei 2022

Eindrangschikking

Rangschikking na wedstrijddag

Play-offs

 FC Girona promoveert en komt in het seizoen 2022/23 uit in de Primera División.

Spelers

Topscorers
22 goals
  Cristhian Stuani (Girona FC)
  Borja Bastón (Real Oviedo)
21 goals
  Stoichkov (SD Eibar)
20 goals
  Rubén Castro (FC Cartagena)
  Shon Weissman (Real Valladolid)
18 goals
  Umar Sadiq (UD Almería)
15 goals
  Sergio Camello Pérez (CD Mirandés)
14 goals
  Yuri (SD Ponferradina)
  Uroš Đurđević "Djuka" (Sporting Gijón)
  Jaime Seoane Valenciano (SD Huesca)

Speler van de maand

Trainers

Trainers bij aanvang van het seizoen 
Op 1 juni 2021 tekende Malaga voor de twee komende seizoenen de coach José Alberto López Menéndez, die sinds 27 juli 2020 Mirandés onder zijn hoede had. Dezelfde dag verlengde Luis Miguel Ramis zijn contract met twee seizoenen bij Tenerife en Luis Miguel Carrión met één seizoen bij Cartagena. Amorebieta behield het vertrouwen in de trainer die hen op hun hoogste positie in hun geschiedenis gebracht had en verlengde Vélez op 3 juni met één seizoen. Op 10 juni was het de beurt aan Ziganda, trainer van Oviedo, om zijn contract hernieuwd te zien met één seizoen. De trainer, die vorig seizoen het behoud van Lugo veilig gesteld had, Rubén Albés, werd op 11 juni verlengd voor één seizoen. Huesca was de laatste ploeg om een trainer aan te stellen en koos voor de Mexicaan Ambríz, die op 28 juni voor twee seizoenen tekende.

Trainerwissels
De eer om als eerste haar trainer aan de deur te zetten, behaalde dit seizoen Alcorcón.  Het ontsloeg Juan Antonio Anquela op het einde van de zesde speeldag.  De ploeg had net een harde 0-4 thuisnederlaag geleden tegen Almería en stond laatste met drie punten van de achttien te verdienen punten.  Dezelfde dag nog werd Jorge Romero, de coach van het filiaal, aangesteld als zijn opvolger.  Voor het beoogde effect moest de ploeg drie speeldagen geduld hebben.  De eerste uitwedstrijd tegen Valladolid ging met 2-0 verloren, de eerste thuiswedstrijd zelfs met 1-4 tegen een andere staartploeg, het filiaal van Real Sociedad, waarna de derde wedstrijd thuis tegen nieuwkomer Burgos gewonnen werd met één doelpunt in de eenennegentigste minuut.  De volgende wedstrijd tegen Gijón ging met 1-0 verloren en tegen Leganés eindigde de wedstrijd op een 3-3 gelijkspel, waarna weer een 3-0 verlies volgde op het plein van Las Palmas en ten slotte een 0-2 thuisverlies tegen nieuwkomer Ibiza.  Dus een vier op eenentwintig onder de leiding van de nieuwe coach.  De ploeg bleef zo op een allerlaatste plaats met zeven punten, wat de helft aan punten betekende ten opzichte van de eerste reddende plaats.  Daarom werd op 2 november ook de tweede coach aan de deur gezet.

Na de twaalfde speeldag was het de beurt aan een titelkandidaat om zijn trainer aan de deur te zetten.  Op 25 november beëindigde Huesca het contract van de enige buitenlandse coach in de reeks, de Mexicaan Ignacio Ambríz.  De start kon geen succes genoemd worden en er moest tot de vierde wedstrijd gewacht worden om een eerste overwinning te noteren.  Eerst na twee eigen doelpunten een 1-1 gelijkspel thuis tegen staartploeg Amorebieta, gevolgd door een een 1-1 uit tegen Ponferradina en een 0-2 thuisverlies tegen Leganés. Vierde wedstrijd werd wel een succes met een 0-1 uitoverwinning tegen Mirandés.  De ploeg zou het hele seizoen zijn hoogtepunten kennen, maar vooral zijn laagtepunten en zou zo nooit meedoen aan het titeldebat.

Op het einde van de volgende speeldag trad een andere pretendent van de titel, Leganés, op.  Trainer Garitano werd na een 1-0 uitverlies bij leider Almería ontslagen. Het was dan ook voor de ploeg de zesde wedstrijden zonder winst, waarvan twee gelijk gespeeld werden en vier verloren.  De ploeg stond dan op troosteloze twintigste plaats oftewel een plaats die degradatie tot het gevolg heeft. De daaropvolgende dag werd hij vervangen door Mehdi Nafti, die vorig seizoen van 11 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021 nog de ploeg van Lugo onder zijn hoede had.  Twee dagen later eindigde de thuiswedstrijd tegen Cartagena op een 1-1 gelijkspel.  Dus ook hier niet de onmiddellijke ommekeer.  Daarentegen verliep het beter tijdens de tweede wedstrijd, een 0-2 uitoverwinning bij Huesca.  De ploeg kon zich wel redden, maar niet meer dan dat.  Een mogelijke terugkeer naar het hoogste niveau kwam nooit in het vizier.

Na het spelen van de veertiende speeldag ontsloeg Alcorcón reeds zijn tweede coach en verving hem onmiddellijk door Fran Fernández.  De dag erna meldde deze aan de pers dat hij reeds een plan had om de ploeg te redden.  Na de eerste helft uit tegen een andere staartploeg, Girona, bleek het nieuwe recept aan te slaan want de ploeg ging de rust in met een 0-1 voorsprong.  Maar tijdens elf minuten maakte invaller Cristhian Stuani een hattrick en zo verloor de ploeg uiteindelijk zijn eerste wedstrijd onder zijn derde coach met 3-1.  De volgende wedstrijd tegen de voorlaatste Amorebieta eindigde nog op een 2-2 gelijkspel in eigen stadion, maar de volgende twee gingen alweer verloren : 2-1 in Eibar en 1-0 in Tenerife.  Ook enkele versterkingen tijdens de winterstop zou geen zoden aan de dijk brengen.  De ploeg bleef de allerlaatste plaats bezetten en zou na twaalf seizoenen uit de reeks degraderen.  Op 16 april 2022 werd haar lot definitief beslecht na de zesendertigste speeldag.  De ploeg verloor met 3-1 op het veld van Cartagena en was zo veroordeeld tot degradatie.

Op 11 december verloor Fuenlabrada de uitwedstrijd tegen Burgos met 2-0 en bleef zo in de degradatiezone met drie punten achterstand op een reddende plaats. Toen de ploeg tijdens de tweede ronde van de Copa del Rey zich slechts kon plaatsen na verlengingen en na zeven penaltyrondes ten nadele van Primera División RFEF ploeg UD San Sebastián de los Reyes, werd José Luis Oltra dezelfde dag nog voor middernacht ontslagen.  De daaropvolgende dag werd hij vervangen door Sergio Pellicer, die enkele dagen later tijdens de laatste wedstrijd van de heenronde thuis een scoreloos gelijkspel behaalde tegen Oviedo. Zo werd deze eerste ronde afgesloten op een negentiende plaats, hoogste plaats die tot een degradatie zou leiden.  Ook in de tweede ronde zou de ploeg niet beter presteren, waardoor de nieuwe coach het einde van het seizoen niet zou halen.

Tijdens de laatste wedstrijd verloor Ibiza haar thuiswedstrijd tegen Gijón met 0-2.  Dit betekende het einde voor de trainer die de ploeg vorig jaar nog liet promoveren.  De ploeg ontsloeg Carcedo.  Na het kerstfeest werd Paco Jémez aangesteld als zijn opvolger.  Dit zou de eerste trainerswissel van het lopende seizoen zijn, dat onmiddellijk succes had.  Vooreerst werd op en tegen degradatiekandidaat Fuenlabrada met 1-2 gewonnen, gevolgd door vernederingen van degradatiekandidaat Alcorcón met 6-2 en Málaga uit met 0-5.

Op het einde van de vierentwintigste wedstrijd werden twee trainers ontslagen.  Vooreerst werd Pepe Mel na een 3-2 verlies tegen staartploeg Fuenlabrada door het ambitieuze Las Palmas aan de deur gezet. Hij zou er 128 wedstrijden aan het hoofd van de ploeg gestaan hebben.  Daarnaast werd het 0-5 thuisverlies tegen Ibiza, de trainer van Málaga fataal.  José Alberto, die nog maar aan zijn eerste seizoen bezig was, werd ontslagen.  Enkele dagen later werd hij vervangen door Natxo González.

Twee duidelijke verliezen met eerst een 4-0 uitverlies tegen Huesca, gevolgd door een thuisverlies met 0-3 tegen Gijón, werd de coach van Mirandés, Lolo Escobar, op het einde van de zevenentwintigste wedstrijd fataal.  Drie dagen later werd hij vervangen door Joseba Etxeberria.  Tijdens de eerste wedstrijd uit tegen twee geplaatste Almería ging de ploeg nog in het verlies met 2-1.

Ook na de daaropvolgende wedstrijdronde werd een coach ontslagen.  Nu ging het om David Gallego van Gijón.  Vorige week zelf nog medeverantwoordelijk voor het ontslag van de trainer van Mirandés, werd hij na een 2-3 thuisverlies tegen Ponferradina en het verlies van alle hoop om zich nog te plaatsen voor de eindronde, zelf aan de deur gezet.  De dag erna werd hij vervangen door Pep Martí, maar ook hij kreeg de ploeg niet onmiddellijk succesvol want de volgende thuiswedstrijd ging verloren met 1-2 tegen Zaragoza, waarna uit met 2-1 verloren werd tegen staartploeg Sociedad B en waarna Tenerife de punten kwam halen met 1-2 uitslag.  Uiteindelijk zou deze trainer ook niet het einde van het seizoen halen.

Sergio Pellicer kwam aan het roer in de heenronde na de competitiewedstrijd tegen Burgos, maar werd na de dertigste speeldag alweer ontslagen bij Fuenlabrada na een 1-2 verlies tegen datzelfde Burgos.  Hij arriveerde bij de ploeg toen ze op de negentiende plaats stond en vertrok toen ze afgezakt was naar de eenentwintigste.  Om de zeven punten goed te maken om een reddende plaats te bezetten, werd op 7 maart José Ramón Sandoval terug binnengehaald.  Hij was reeds van 11 maart 2020 tot aan zijn ontslag op 2 februari 2021 actief bij de Madrileense club.  Ook hij kon de ommekeer niet onmiddellijk bewerkstelligen, want de eerste uitwedstrijd tegen Zaragoza ging op 11 maart met 2-1 verloren.

De daaropvolgende dag werd ook een einde gemaakt tussen de verrassende stijger van vorig seizoen Amorebieta met hun succestrainer Iñigo Vélez.  Hij werd dezelfde dag vervangen door Haritz Mújika.  Ook hij kon enkele dagen later het tij niet laten keren, want er werd op verplaatsing met 1-0 verloren tegen Eibar.

Málaga, dat op de achttiende plaats beland was en nog steeds voor haar behoud vocht, ontsloeg op 2 april José Alberto na het 1-0 verlies tegen Girona.  Dezelfde dag werd de Argentijn Pablo Guede aangesteld.  Hij begon met een gelijkspel tegen Valladolid en een 0-3 overwinning bij Leganés.  Daarna volgde er echter twee nederlagen. 

Op 3 mei 2022 werd duidelijk dat José Luis Martí geen echte verbetering teweeg brengen en na het thuisverlies met 0-1 tegen nieuwkomer Ibiza was ook zijn lot beschoren.  Onder zijn leiding was de ploeg afgezakt van de vijftiende naar de zeventiende plaats, vier punten meer dan de eerste degradant.  Hij werd dezelfde dag nog vervangen door Abelardo Fernández, die een contract tekende tot het einde van het seizoen 2022-2023.  Hij was er al van 1989 tem 1994 als speler actief en ook als trainer had hij de ploeg al van 2012 tem 2017 onder zijn houde.  Eerst als trainer van het filiaal, dan van de A-ploeg.

 

Competitievoetbal 2021/22
2021/22